NMR är en förkortning som kan avse:

 Nordiska motståndsrörelsen – nordisk våldsbejakande nazistisk organisation och svenskt högerextremt politiskt parti
 Nuclear Magnetic Resonance, engelska för kärnmagnetisk resonans – fysiskt fenomen använt i kemisk forskning och medicinsk diagnostik. Se även Magnetisk resonanstomografi
 Nätverket mot rasism – svenskt antirasistiskt nätverk